Andrey Estupiñán – calciatore colombiano, attaccante
 José Estupiñán – calciatore colombiano, centrocampista
 Luis Estupiñán – calciatore ecuadoriano, attaccante
 Óscar Estupiñán – calciatore colombiano, centrocampista
 Pervis Estupiñán – calciatore ecuadoriano, difensore